Trapeza (, it. Tavola) può riferirsi a:

Geografia
Trapeza, villaggio di Diakopto, Achea, Grecia.
Trapeza, un villaggio di Cipro del Nord
Trapeza, un sito minoico a Creta, Grecia

Altro
 Nei monasteri ortodossi orientali, il refettorio

Voci correlate
 Trapeze